La liste des joueurs internationaux français de beach soccer comprend tous les joueurs de beach soccer ayant joué en équipe de France de beach soccer jusqu'en 2019.

Joueurs les plus capés

Les 10 joueurs les plus capés 

Mise à jour : fin de saison 2019

Joueur le plus utilisé par an

Meilleurs buteurs

Les dix meilleurs buteurs 

Mise à jour : fin de saison 2019

Meilleur(s) buteur(s) par an

Liste

Notes et références

Lien externe 
 Fiche de l'équipe de France sur le site de la BSWW

Beach soccer
France
Équipe de France de beach soccer
Internationaux